SI-prefixum (más néven SI-előtag)
Bináris prefixum (más néven bináris előtag)
prefixum a nyelvészetben a toldalékok egy fajtája